

Денісон — місто, штат Айова
 Денісон — місто, штат Канзас
 Денісон — місто, штат Техас